Птихосперма () — род пальм, естественным образом произрастающих на территории Австралии и Новой Гвинеи, встречаются в Микронезии и на Соломоновых островах, некоторые виды культивируются  по всему свету как комнатные или садовые декоративные растения.

Растения с одним или несколькими стройными прямым окольцованным стволами. Листья парно-перистые с линейно-ланцетными листочками, косозубчатыми усеченными. 
Все листья расположены на вершине ствола, бывают сросшиеся. Соцветие размещается под кроной листьев. 

В род включают около 30 видов. 

Некоторые виды:

Примечания 

Арековые
Флора Австралии и Океании